PST je lahko:

 Pot spominov in tovarištva
 Pacifiški standardni čas (Pacific Standard Time)